Pollatschek ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Pollatschek (1928–2002), deutsch-israelische Künstlerin
 Nele Pollatschek (* 1988), deutsche Anglistin und Schriftstellerin
 Peter Pollatschek (1944–1968), deutscher Schauspieler
 Stefan Pollatschek (1890–1942), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 Susanne Pollatschek (* 1977), schottische Schauspielerin

 Walther Pollatschek (1901–1975), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Pollaczek
 Pollacsek
 Polatschek
 Poláček
 Polaczek
 Polaschek